

Antropologia 
 Mina – popolo del Togo e del Benin
 Mina – la lingua parlata dal popolo omonimo

Geografia 
 Mina – antico nome della città di Relizane (Algeria)
 Mina – località nei pressi della Mecca (Arabia Saudita)
 Mina – municipalità delle Filippine nella Provincia di Iloilo
 Mina – comune del Messico
 Mina – CDP  degli Stati Uniti d'America nel Nevada
 Mina – comune degli Stati Uniti d'America nello Stato di New York
 Mina – frazione del comune di Amadora (Portogallo)

Persone 
 Mina –  cantante con doppia cittadinanza italiana e svizzera
 Arturo Mina – calciatore ecuadoriano
 Constantinos Mina – ex calciatore cipriota
 Denise Mina – scrittrice scozzese
 Francesco Minà Palumbo – medico e botanico italiano
 Francisco Javier Mina – militare spagnolo
 Gianni Minà – giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano
 José Mina – ex calciatore colombiano
 Lady Mina – modella ecuadoriana
 Narciso Mina – calciatore ecuadoriano
 Oscar Mina – politico sammarinese
 Santi Mina – calciatore spagnolo
 Simone Mina – pallanuotista italiano

Musica 
 Mina – album di Mina del 1964
 Mina – EP di Mina del 1968 
 Mina – album di Mina del 1971
 Mina® – album di Mina del 1974

Altro 
 Mina terrestre o mina navale – ordigni esplosivi 
 Mina – antica unità di massa pari a 50 sicli, nonché unità di valuta
 Mina – parte interna della matita, a base di grafite
 Mina – nome proprio femminile

Pagine correlate 
La mina